Елисеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Елисеевская волость — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Елисеевская волость — в составе Таврической губернии, Бердянский уезд
 Елисеевская волость — в составе Тверской губернии, Кашинский уезд